U slavenskoj mitologiji, Prava je potencijalno pravilna hipostazija bića. Prava je sustav sveukupnih zakona i pravila, koja je ustanovio Svarog, po kojima treba živjeti pravilan dobar čovjek. Živjeti po Pravu – to znači pravilno misliti, pravilno govoriti i pravilno raditi. Odavde potječu riječi "pravda", "ispravan", "prav", "pravila", "pravilan", "pravedan" (pravilne vede).

Vidi:
Slavenska mitologija

Slavenska mitologija